2 cieki w Polsce:
 Chodcza – struga, dopływ Czarnej Nidy
 Chodcza – struga, dopływ Sanu

Zobacz też 
 Chotcza, Chodecz